Extortion – film del 1938 diretto da Lambert Hillyer
Extortion – film del 2017 diretto da Phil Volken
Extortion – cortometraggio del 2016 diretto da Robert Jaffe